BMW X5 (E53), BMW X5 (E70), BMW X5 (F15) — модели автомобиля BMW.
X5 Retail Group — холдинг, владеющий сетями магазинов «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток».
X5D — синтезатор фирмы Korg.